De Nationale Parlementaire Bibliotheek van Georgië (Georgisch: საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა (NPLG)) is een nationale bibliotheek van Georgië in Tbilisi.

In 1846 werd door de gouverneur de Tbilisi Openbare Bibliotheek opgericht, waarmee de geschiedenis van deze bibliotheek begint.
In 1868 is deze met de bibliotheek van het Kaukasus Museum samengevoegd.
Van 1990 tot 1996 droeg de bibliotheek de naam Nationale Bibliotheek van Georgië, maar vanaf 1996 wordt de huidige naamgeving gebruikt.
Deze organisatie is op zes verschillende adressen in Tbilisi gevestigd.

Zie ook 
Lijst van nationale bibliotheken

Externe links 
 English Officiële website

 

Georgië
Cultuur in Georgië
Tbilisi